

Geografia 
 Fô – dipartimento del Burkina Faso nella Provincia di Houet

Sigle 
 Furka-Oberalp – compagnia ferroviaria svizzera

Codici 
 FO – codice vettore IATA di Airlines of Tasmania
 fo – codice ISO 639 alpha-2 della lingua faroese
 FO – codice ISO 3166-1 alpha-2 delle isole Fær Øer
 FO – codice ISO 3166-2:GN della prefettura di Forécariah (Guinea)
 FO – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Forlì, ora provincia di Forlì-Cesena, siglata FC (Italia)

Informatica 
 .fo – dominio di primo livello delle isole Fær Øer

Videogiochi 
 Fallout – serie di videogiochi

Mineralogia 
 Fo – abbreviazione di forsterite

Persone 
 Alessandro Fo – poeta, latinista e traduttore italiano
 Dario Fo – attore e autore teatrale, premio Nobel per la letteratura 1997
 Fulvio Fo – scrittore, produttore cinematografico e sceneggiatore italiano
 Jacopo Fo – scrittore italiano

Sport 
 FO – nelle statistiche del baseball, eliminazioni su volata (fly outs)

Altro 
 FO – targa automobilistica della Provincia di Forlì e poi della provincia di Forlì-Cesena (oggi FC) fino al 1999
 FO – targa automobilistica di Forchheim (Germania)
 Fo – termine che indica Buddha nella lingua cinese

Note